Royena lucida är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Carl von Linné. Royena lucida ingår i släktet Royena och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
lucida